Pareiasaurier (Pareiasauridae) var en förhistorisk grupp med växtätande kräldjur som levde i Eurasien och Afrika under perm. Man trodde tidvis att deras närmaste nutida släkting är sköldpaddorna.

Om Pareiasaurier 
Pareiasaurierna blev upp till omkring 3 meter långa från nos till svans, och hade kompakta kroppar med formen av tunnor. De hade flera drag som återses hos sköldpaddorna, såsom korta, kraftiga ben, kroppspansar (dock inte så mycket som sköldpaddor), korta svansar, och rundade huvuden.

Fylogeni
Nedan är ett kladogram av Jalil och Janvier (2005).

I populärkulturen 
I populärkulturen har pareiasaurier bland annat förekommit med släktet Scutosaurus i Monstrens tid - Livet före dinosaurierna år 2005. Den skildras som ett byte till hungriga Gorgonopser.

Släkten 
 Anthodon
 Arganaceras
 Bradysaurus
 Deltavjatia
 Elginia
 Embrithosaurus
 Nanopareia
 Nochelesaurus
 Pareiasaurus
 Pareiasuchus
 Scutosaurus
 Shihtienfenia
 Velosauria

Referenser
Fylogeni avsnitt, 

Parareptiler